Кальдоно () — город и муниципалитет на юго-западе Колумбии, на территории департамента Каука. Входит в состав  провинции.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 15 февраля 1730 года. Муниципалитет Кальдоно был выделен в отдельную административную единицу в 1999 году.

Географическое положение 

Город расположен в восточной части департамента, в горной местности Центральной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 34 километров к северо-востоку от города Попаян, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1704 метра над уровнем моря.

Муниципалитет Кальдоно граничит на севере с территорией муниципалитета Сантандер-де-Киличао, на северо-западе — с муниципалитетом Буэнос-Айрес, на западе — с муниципалитетами Моралес и Пьендамо, на юге — с муниципалитетом Сильвия, на востоке — с муниципалитетом Хамбало. Площадь муниципалитета составляет 379,98 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 33 122 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,7 % от населения Кальдоно, женщины — соответственно 48,3 %. В расовом отношении индейцы составляли 70,6 % от населения города; белые и метисы — 28,9 %; негры, мулаты и райсальцы— 0,5 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 80,3 %.

Экономика 
Основу экономики Кальдоно составляет сельское хозяйство.

64,3 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 22,7 % — предприятия сферы обслуживания, 11,8 % — промышленные предприятия, 1,2 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Каука